

Patronymes 
Raïevski (masculin ; ) ou Raïevskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Nikolaï Raïevski (1771-1829), général russe pendant les guerres napoléoniennes
 Olga Raïevskaïa (1956-), linguiste soviétique puis russe
 Vladimir Raïevski (1795-1872), poète russe du mouvement décabriste

Toponymes 
 Îles Raevski, groupe d'atolls au centre de l'archipel des Tuamotu ;
 Hôtel particulier Vorontsov-Raïevski, édifice du patrimoine protégé de Moscou.
Patronyme russe